Пієрс (округ, Вісконсин)
Пієрс (округ, Джорджія)